Паризиана:
 Паризиана (театр) — театр в Будапеште.
 Паризиана (кинотеатр) — название кинотеатров на территории бывшего СССР:
 Паризиана (кинотеатр, Киев) — кинотеатр в Киеве.
 Паризиана (кинотеатр, Васильевский остров) — кинотеатр в Санкт-Петербурге, на 5 линии Васильевского острова.
 Паризиана (Санкт-Петербург) — кинотеатр в Санкт-Петербурге на Невском проспекте.
 Паризиана (гостиница) — гостиница в Париже.